Уикипедия на датски език () е раздел на датски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 1 февруари 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Датски език
Датски език